Baltika je prehistorický kontinent, zahrnující zhruba dnešní území severní a východní Evropy. Objevila se před 750 milióny let při rozpadu Rodinie. Tehdy se nacházela na jižní polokouli. Součástí dočasného superkontinentu Pannotie se stala u jižního pólu asi před 600 milióny let. Pak se vydala na sever. Před 450 milióny let ji u obratníku Kozoroha dohnala Avalonie, mikrokontinent odštěpený z Gondwany, a společně se srazily s Laurentií a vytvořily Laurentobaltiku – Eurameriku. Tato kolize kontinentálních desek způsobila kaledonské vrásnění. Baltika jako samostatný kontinent pak přestala existovat a byla postupně součástí Eurameriky, Pangey, Laurasie a Eurasie (resp. Evropy). V rámci těchto kontinentů se také dostala do své dnešní polohy na severní polokouli.

Kontinenty
Paleozoikum